

Sciences 
La nature humaine est l'ensemble des caractéristiques de :
 l'homo sapiens (individu biologique)
 l'humanité (ensemble des humains)

Revue 
Nature Human Behaviour, publication du groupe qui publie la revue scientifique généraliste Nature (revue)

Philosophie 
 l'être humain (sujet philosophique)

Oeuvres de fiction 
Nature humaine est le titre de :
 Nature humaine, huitième tome de la série de bande dessinée Sillage par Jean-David Morvan et Philippe Buchet
 Nature humaine, roman de Serge Joncour paru en 2020 et lauréat du prix Femina

Homonymie de titre